Колхапур ():

 Колхапур — город в штате Махараштра, Индия.
 Колхапур — округ в штате Махараштра, Индия.